Velika nagrada Monaka 1968 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1968. Odvijala se je 26. maja 1968.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 9
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 1:28,2
|align="center"| —
|-
! 2
| 11
|  Johnny Servoz-Gavin
| Matra-Ford
| 1:28,8
| +0,6
|-
! 3
| 17
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 1:28,8
| +0,6
|-
! 4
| 8
|  John Surtees
| Honda
| 1:29,1
| +0,9
|-
! 5
| 3
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 1:29,2
| +1,0
|-
! 6
| 15
|  Richard Attwood
| BRM
| 1:29,6
| +1,4
|-
! 7
| 14
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 1:29,6
| +1,4
|-
! 8
| 1
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 1:29,7
| +1,5
|-
! 9
| 4
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 1:30,4
| +2,2
|-
! 10
| 12
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 1:30,4
| +2,2
|-
! 11
| 16
|  Piers Courage
| BRM
| 1:30,6
| +2,4
|-
! 12
| 2
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 1:31,2
| +3,0
|-
! 13
| 10
|  Jackie Oliver
| Lotus-Ford
| 1:31,7
| +3,5
|-
! 14
| 7
|  Lucien Bianchi
| Cooper-BRM
| 1:31,9
| +3,7
|-
! 15
| 6
|  Ludovico Scarfiotti
| Cooper-BRM
| 1:32,9
| +4,7
|-
! 16
| 19
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 1:32,9
| +4,7
|-
! DNQ
| 18
|  Jo Bonnier
| McLaren-BRM
| 1:32,1
| +3,9
|-
! DNQ
| 21
|  Silvio Moser
| Brabham-Repco
| 1:32,4
| +4,2
|}

Dirka 

|-
! 1
| 9
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 80
| 2:00:32,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 15
|  Richard Attwood
| BRM
| 80
| + 2,2 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 7
|  Lucien Bianchi
| Cooper-BRM
| 76
| +4 krogi
| 14
| 4
|-
! 4
| 6
|  Ludovico Scarfiotti
| Cooper-BRM
| 76
| +4 krogi
| 15
| 3
|-
! 5
| 12
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 73
| +7 krogov
| 10
| 2
|-
! Ods
| 8
|  John Surtees
| Honda
| 16
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 4
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 16
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 17
| Diferencial
| 3
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 11
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 16
|  Piers Courage
| BRM
| 11
| Šasija
| 11
|  
|-
! Ods
| 19
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 9
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 8
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 7
| Vzmetenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 11
|  Johnny Servoz-Gavin
| Matra-Ford
| 3
| Pog. gred
| 2
|  
|-
! Ods
| 14
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jackie Oliver
| Lotus-Ford
| 0
| Trčenje
| 13
|  
|}

Formula 1 sezona 1968
1968